Lista över matchresultat i Damallsvenskan 1991
Huvudartikel: Damallsvenskan 1991.

Grundserie

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Omgång 4

Omgång 5

Omgång 6

Omgång 7

Omgång 8

Omgång 9

Omgång 10

Omgång 11

Omgång 12

Omgång 13

Omgång 14

Omgång 15

Omgång 16

Omgång 17

Omgång 18

Omgång 19

Omgång 20

Omgång 21

Omgång 22

Slutspel

Semifinal 1

Semifinal 2

SM-final 1

SM-final 2

Malmö FF mästare med 3-2 totalt

Referenser

Noter 

Fotbollssäsongen 1991
Listor över matchresultat i Damallsvenskan